Stand-up comedy

Música
Stand Up (álbum de Dave Matthews Band)
Stand Up (álbum de Everyday Sunday)
Stand Up (álbum de Jethro Tull)
Ou ainda:
Stand Up (Kick Love Into Motion)

Outros
Stand up surf

Desambiguação